Coula (insecten), een geslacht van haften uit de familie Leptophlebiidae
 Coula (planten), een geslacht van planten uit de familie Olacaceae